Breazova ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Breazova (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Breazova (Timiș), Dorf im Kreis Timiș